

Patronyme 
Macret est un patronyme français porté principalement par :
 Charles-François-Adrien Macret (1751-1783), dessinateur et graveur français.
 Jean-César Macret (1768 - après 1813), graveur français, frère du précédent.
  (1727-1793), ébéniste français.

Homonymie de patronyme